Purga je lahko:
 Purga Bednjanska (Hrvaška)
 Purga (Slovenija)